Río Turbio kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Yacimiento Río Turbio, ort, Santa Cruz, 
 Río Turbio (ort), Santa Cruz,

Chile 

 Río Turbio (vattendrag i Chile, Región de Aisén, lat -44,31, long -72,03), 
 Río Turbio (vattendrag i Chile, Región de la Araucanía), 
 Río Turbio (vattendrag i Chile, Región de Coquimbo, lat -31,03, long -70,60), 
 Río Turbio (vattendrag i Chile, Región de Coquimbo, lat -29,98, long -70,56), 
 Río Turbio (vattendrag i Chile, Región de Atacama, lat -27,71, long -69,56), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar